Ел Лантриско има више значења:

 Ел Лантриско (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Лантриско (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику